

Persone
 Edward Angle – dentista statunitense
 Karen Angle – valletta e dirigente d'azienda statunitense
 Kurt Angle – ex wrestler ed ex lottatore libero statunitense

Altro
 Angle – nel wrestling, segmento di una storyline studiato a tavolino
 Angle – album del jazzista inglese Howard Riley
 ANGLE – Almost Native Graphics Layer Engine, un software sviluppato da Google per fare da layer di astrazione grafico
 Angle – un villaggio e una parrocchia del Galles
 Angle – luogo dove venne fermata l'avanzata dell'esercito confederato nella Battaglia di Gettysburg